На цій сторінці подано різну кількість прапорів та / або зміни, внесені на прапорах сучасних суверенних держав з початку 18 століття.

Азія

Африка

Європа 

Обережно, Римська імперія

Океанія

Південна Америка

Північна Америка

Трансконтинентальні

Див. також 
 Список державних гербів
 Прапори незалежних держав